Gerhardus Hoekzema (1875-1935), Nederlands architect, zoon van Kornelis Hoekzema
Hindrik Hoekzema (1853-1923), Nederlands architect, broer van Kornelis Hoekzema
Kornelis Hoekzema (1844-1911), Nederlands architect
Kornelis Hoekzema (1911-1992), Nederlands burgemeester
Pim Hoekzema (1966), Nederlands autocoureur
Willem Hoekzema (1939), Nederlands VVD-politicus